NK Uskok Klis
NK Uskok Zagreb
NK Uskok Vis